Sauzal puede referirse a:

 El Sauzal (Chaco), localidad de la Provincia del Chaco, Argentina;
 Sauzal (Jujuy), localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina;
 Sauzal Bonito, localidad de la Provincia del Neuquén, Argentina;
 Sauzal (Santiago del Estero), localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Colonia El Sauzal, localidad de la Provincia de La Pampa, Argentina;
 Sauzal, aldea de la provincia de Cauquenes, Chile;
 El Sauzal, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, España; o
 El Sauzal (capital municipal), capital administrativa de dicho municipio.